Rjasanzew (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Georgi Alexandrowitsch Rjasanzew (* 1986), russischer Eishockeyspieler